Ви́ктор Алекса́ндрович Ивано́в:
 Иванов, Виктор Александрович (1933—2012) — советский спортсмен и тренер по лыжным гонкам.
 Иванов, Виктор Александрович (род. 1946) — народный депутат РФ, лауреат Государственной премии СССР.
 Иванов, Виктор Александрович (род. 1952) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Иванов, Виктор Александрович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Иванов, Виктор Александрович (1903—1969) — советский государственный деятель, первый секретарь Чечено-Ингушского областного комитета КПСС.
 Иванов, Виктор Александрович (1905—1949) — советский военнослужащий, полковник.